Hromada (ve zdrobnělé formě hromádka) může být:
 kupa, kopa,  množství něčeho na sobě nakupeného, v přeneseném významu velké množství něčeho či seskupení (shromáždění) lidí

příjmení
 Antonín (Václav) Hromada (1841–1901), operní pěvec a režisér, hudební pedagog, sólista Stuttgartské opery
 Jakub Hromada (* 1996), slovenský fotbalista
 Jiří Hromada (* 1958), český herec a redaktor
 Rudolf Hromada (1890–1964), český esperantista

jiné významy
 hromada – základní jednotka Administrativního dělení Ukrajiny
 valná hromada – nejvyšší orgán u některých právnických osob
 Prostitutka

Související články 
 Hromádka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení